Шютц може да се отнася за:
 Алфред Шютц (1899 – 1959), австрийски философ
 Хелга Шютц (р. 1937), германска писателка